Колодиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Колодиевка — село в Червоноармейском районе Житомирской области.
 Колодиевка — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.
 Колодиевка — село в Корецком районе Ровненской области.
 Колодиевка — село в Подволочисском районе Тернопольской области.
 Колодиевка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.